The Underground est le titre de plusieurs œuvres :
 The Underground, film italo-espagnol de Pino Mercanti (1970)
 The Underground, film américain de Cole S. McKay (1997)
 The Underground, série télévisée américaine (2006)
 The Underground, téléfilm américain de Peter Marshall Smith (2006)
 The Underground, téléfilm britannique de Shabaaz Mohammed (2008)

Voir aussi